Madlseder ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Madlseder (1712–1779), deutscher Benediktiner und Abt
 Nonnosius Madlseder (1730–1797), Benediktinerpater und Kirchenkomponist im Kloster Andechs